Plusieurs palais des Assurances générales () existent en Italie :
 Palais des Assurances générales à Florence ;
 Palais des Assurances générales à Milan ;
 Palais des Assurances générales à Rome.